Un circuit fermé peut être :
 un circuit électrique dans lequel on a au moins une boucle fermée permettant le passage de courant ;
 un réseau interne à un bâtiment ou à une organisation, notamment un réseau de vidéosurveillance ;
 en science physique, un circuit qui ne communique pas avec le milieu extérieur, c'est-à-dire qui n'a aucun échange avec le milieu extérieur, à l'inverse d'un circuit ouvert ;
 en électricité et électronique, par opposition au circuit ouvert, une portion de circuit électrique dans laquelle le courant passe.